Saint-Apollinaire oder Saint-Appolinaire steht für:
 Saint-Apollinaire (Québec), Gemeinde in Kanada

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Apollinaire (Côte-d’Or), Département Côte-d'Or
 Saint-Apollinaire (Hautes-Alpes), Département Hautes-Alpes
 Saint-Apollinaire-de-Rias, Département Ardèche
 Saint-Appolinaire, Gemeinde im französischen Département Rhône